Ignacy Mycielski (1784–1831) – polski generał
 Ignacy Mycielski (1842–1884) – pruski oficer